Habbakuk – variante del nome proprio di persona Abaco.
Habbakuk – divinità dell'universo di Dragonlance.
Progetto Habakkuk – progetto militare britannico della Seconda guerra mondiale.